Грёбер () — фамилия. Известные носители:

 Грёбер, Герман — немецкий художник и педагог
 Грёбер, Конрад — епископ Мейсена, архиепископом Фрайбурга